Als Brustschild bezeichnet man

 eine Form von Schutzschild, siehe Schild (Schutzwaffe)
 ein Wappenschild auf die Brust eines Wappenträgers (meist ein Wappentier) gelegt, siehe Brustschild (Heraldik)
 eine Form von Schmuck, Amulett oder Würdezeichen, siehe Pektorale
 den mit zwölf Edelsteinen besetzten Hoshen (auch Choshen) des jüdischen Hohepriesters im Alten Testament
 eine nicht-chirurgische Methode, Hohl- und Flachwarzen zu behandeln, s. Brustschild (Brust)

Siehe auch: